Los manatíes son animales del género Trichechus.

Manatí también puede referirse a:
 Manatí (Atlántico), municipio colombiano.
 Manatí (Cuba), municipio de Las Tunas, Cuba.
 Manatí (Puerto Rico), municipio de Puerto Rico.
 Manatí (Manatí, Puerto Rico), barrio en el municipio homónimo de Puerto Rico.